Maftei – cognome italiano
 Vasile Maftei – calciatore rumeno